Jean-Claude Bernard peut désigner :
 Jean-Claude Bernard (1930-), un architecte français ;
 Jean-Claude Bernard (1933-), un athlète français, spécialiste du 110 mètres haies.